Conférence au sommet peut faire référence à :

 Conférence au sommet, , ou simplement sommet, entre personnes à la tête d'une hiérarchie, par exemple d'une nation, d'un État ou d'un organisme. L'invention de l'expression est attribuée à Winston Churchill en 1950, par analogie aux alpinistes qui tentent de conquérir l'Everest dont l'accès est autorisé par le Népal la même année.
 Conférence au sommet : pièce de théâtre de Robert David MacDonald en 1978
 Rencontre au sommet (The Girl in the Café) téléfilm de David Yates sorti en 2005

Voir aussi

Notes et références